Tenisový turnaj WTA Malaysian Open 2011 se konal ve dnech 28. února až 6. března v malajsijském hlavním městě Kuala Lumpur venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments a byl součástí WTA Tour 2011. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Francesca Schiavoneová (1. kolo)
  Marion Bartoliová (čtvrtfinále)
  Alisa Klejbanovová (2. kolo)
  Jarmila Grothová (semifinále)
  Lucie Šafářová (finále)
  Ajumi Moritová (čtvrtfinále)
  Kimiko Dateová (1. kolo)
  Bojana Jovanovská (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Jelena Dokićová
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Michaëlla Krajiceková
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=4/WC
| RD1-team3= Jarmila Grothová
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=3
| RD1-seed4=5
| RD1-team4= Lucie Šafářová
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=6

| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Jelena Dokićová
| RD2-score1-1=2
| RD2-score1-2=7
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2=5
| RD2-team2= Lucie Šafářová
| RD2-score2-1='6
| RD2-score2-2=69
| RD2-score2-3=4
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Michaëlla Krajiceková /  Tatjana Maleková (1. kolo)
  Alberta Briantiová /  Čang Šuaj (čtvrtfinále)
  Jarmila Grothová /  Lucie Šafářová (1. kolo)
  Maria Elena Camerinová /  Darja Kustovová ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry

WTA Tour 2011
Malaysian Open
Sport v Malajsii v roce 2011